Minor (lateinisch für kleiner, das/die/der Kleinere; englisch für gering, geringfügig, minderjährig) bezeichnet:

 in der Matrizenrechnung eine Unterdeterminante, siehe Minor (Lineare Algebra)
 in der Graphentheorie einen Untergraphen, siehe Minor (Graphentheorie)
 Minor (Matroidtheorie), eine Verallgemeinerung der beiden vorhergehenden Begriffe
 ein britisches Auto, siehe Morris Minor
 ein tschechisches Auto, siehe Jawa und Aero Minor
 einen Flugmotor, siehe Walter Minor
 eine finnische Bootswerft, siehe Minor (Bootswerft)
 eine Schweizer Schokoladenmarke der Firma Maestrani
 in der Musik die englische Bezeichnung für Moll(-Tonarten und -Akkorde)
 ein Berg in der Schweiz Graubünden Oberengadin Piz Minor
 eine insbesondere im angelsächsischen Raum verbreitete Möglichkeit der Nebenfach-Wahl an Universitäten

Minor ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Minor (1922–2017), US-amerikanischer Journalist
 Brienne Minor (* 1997), US-amerikanische Tennisspielerin
 Christian Minor (1813–1892), Posthalter und Wirt in Singhofen, nassauischer Landtagsabgeordneter
 Dan Minor (1909–1982), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Edward S. Minor (1840–1924), US-amerikanischer Politiker
 Eva Minor (* 1969), deutsche Fußballspielerin
 Ilka Minor (* 1975), österreichische Rallye-Beifahrerin
 Inge Minor (* 1929), deutsche Eiskunstläuferin
 Jakob Minor (1855–1912), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Jakob Rudolf Emil Minor (* 1834), deutscher Militär und Beamter
 Jouk Minor (* 1947), französischer Jazzmusiker
 Lazar Solomonovič Minor (1855–1942), russischer Neuropathologe und Neurologe
 Melchior Gottlieb Minor (auch Maleki; 1693–1748), deutscher evangelischer Theologe
 Michael J. Minor, US-amerikanischer Schauspieler, Country-Sänger und Songwriter
 Minna Alken-Minor (1860–1905), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Nora Minor (1910–1995), österreichische Schauspielerin
 Robert Minor, deutscher Basketballspieler
 Robert Crannell Minor (1839–1904), amerikanischer Maler
 Rüdiger Minor (1939–2017), deutscher Theologe und Bischof der Evangelisch-methodistischen Kirche
 Walter Minor (NSDAP) (1889–1956), deutscher Arzt, evangelischer Geistlicher, Verleger und Wiesbadener NSDAP-Größe

Minor ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Minor (Alabama)
 Minor (Kentucky)
 Minor (Virginia)
 Minor Beach (Michigan)
 Minor Hill (Tennessee)
 Minor Terrace (Alabama)

Siehe auch:
 La Minor
 Minoretti
 Mineur (Begriffsklärung)
 Miner